Dit is de wereldranglijst van september 1993 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 september 1993.

Mannen 09